Xfburn est un logiciel de gravure graphique dont le développement est intégré au projet d'environnement de bureau Xfce ; il y est donc inclus par défaut. Xfburn reste cependant compatible avec les autres environnements de bureau, comme GNOME ou KDE. Ses buts principaux sont d'être léger, efficace, simple à utiliser et de ne pas proposer d'outil superflu.

Fonctions 
Xfburn intègre :
 un explorateur de fichiers qui ne permet pas d'éditer les contenus du disque dur source ;
 l'incorporation de fichiers par glisser-déposer provenant d'un explorateur de fichiers externe tel que Thunar, GNOME Fichiers ou Dolphin.

Xfburn est capable de :
 graver un CD ou DVD de données avec les fichiers de son choix ;
 graver un CD audio classique lisible par les lecteurs Hi-Fi ;
 graver un CD audio classique à partir de n'importe quel format de fichier source (FLAC, MP3, Ogg Vorbis, etc.) ;
 graver une image disque au format ISO 9660 ;
 effacer les données présentes sur un CD ou DVD réinscriptible ;
 choisir la vitesse d'écriture sur un CD ou DVD.

Xburn n'est pas capable de :
 copier un CD ou DVD sous forme d'image sur un disque dur, comme un fichier .iso ;
 copier directement d'un CD ou DVD à un autre support équivalent ;
 créer une jaquette pour un CD audio classique ;
 intégrer des informations supplémentaires sur un CD audio classique (CD-Text), telles que le nom de l'album, le titre de la chanson ou le nom de l'artiste.

Technologies utilisées 
L'interface graphique a été créée avec la bibliothèque GTK+ 2. Tout comme la majorité des logiciels de gravure disponibles sur les systèmes d'exploitation GNU/Linux, Xfburn repose sur les paquets libburnia. Pour le transcodage à la volée, c'est la bibliothèque GStreamer qui est utilisée.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Brasero
 K3b

Liens externes 
  Site officiel de développement
  Site officiel du projet libburnia

Logiciel de gravure
Produit lancé en 2006
XFCE